In Your Eyes steht für:

 In Your Eyes (Kylie-Minogue-Lied), ein Lied von Kylie Minogue aus dem Jahr 2001
 In Your Eyes (Peter-Gabriel-Lied), ein Lied von Peter Gabriel aus dem Jahr 1986
 In Your Eyes (Robin-Schulz-Lied), ein Lied von Robin Schulz aus dem Jahr 2020
 In Your Eyes (Niamh-Kavanagh-Lied), ein Lied von Niamh Kavanagh aus dem Jahr 1993